

Historique 
Si les deux équipes font toutes les deux partie du   du rugby mondial, les Fidji font néanmoins figure de nation bien plus importante de ce sport, ayant déjà rejoint à deux reprises les quarts de finale de la coupe du monde. Ainsi les Fidji gagnent très largement leur trois premières confrontations contre les sud-américains.

Mais l'Uruguay remporte leur deuxième match en coupe du monde en 2019, dans ce qui constitue le premier vrai grand exploit de la Coupe du monde 2019.

Les confrontations 
Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Références

Annexes

Articles connexes 
 Équipe d'Uruguay de rugby à XV
 Équipe des Fidji de rugby à XV

Lien externe 
 

Uruguay
Fidji